GRU steht für:
 Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije, ehemals sowjetischer und aktueller russischer Militär-Nachrichtendienst
 Gridlock Reference Unit, Begriff, der bei Link 11 verwendet wird
 Flughafen São Paulo-Guarulhos (IATA-Code), brasilianischer Flughafen in Guarulhos in der Metropolregion São Paulo
 Gated recurrent unit

Gru steht für:
 Kranich (Sternbild) (lateinisch Grus) in der Nomenklatur der Fixsterne
 Hauptfigur der Animationsfilme Ich – Einfach unverbesserlich, Ich – Einfach unverbesserlich 2 sowie Ich – Einfach unverbesserlich 3 und Nebenfigur im Spin-Off von Minions

Gru ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Gru (um 1715–1775), italienischer Maler

gru steht für:
 Kistane (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Gurage im südöstlichen Äthiopien

Siehe auch:
 Grew
 KRU
 CRU

Abkürzung